North Central Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 North Central Historic District (Alabama), ID-Nr. 05000833
 North Central Historic District (Maryland), ID-Nr. 02001606